Зале́сье — многозначный термин.

Топонимы 
 Залесье — название территории Владимиро-Суздальской земли в средневековой Руси.
 Залесье — название территории в Шелонской пятине Новгородской земли, к 1538/39 году получившая название Залесской половины.
 Залесье — национальный парк в Киевской и Черниговской областях Украины.
 Залесье — река в Польше и Украине.

Республика Беларусь 
 Брестская область
 Залесье — деревня в Барановичском районе.
 Залесье — деревня в Брестском районе.
 Залесье — деревня в Антопольском сельсовете Дрогичинского района.
 Залесье — деревня в Радостовском сельсовете Дрогичинского района.
 Залесье — деревня в Каменецком районе.
 Залесье — деревня в Залесском сельсовете Кобринского района.
 Залесье — деревня в Тевельском сельсовете Кобринского района.
 Залесье — деревня в Пинском районе.
 Залесье — деревня в Великосельском сельсовете Пружанского района.
 Залесье — деревня в Мокровский сельсовет Пружанского района.
 Залесье — деревня в Хоревской сельсовет Пружанского района.

 Витебская область
 Залесье — деревня в Друевском сельсовете Браславского района.
 Залесье — деревня в Опсовском сельсовете Браславского района.
 Залесье — деревня в Верхнедвинском районе.
 Залесье — деревня в Залесском сельсовете Глубокского района.
 Залесье — деревня в Озерецком сельсовете Глубокского района.
 Залесье — деревня Лепельского района
 Залесье — деревня Лиозненского района
 Залесье — деревня в Боровухском сельсовете Полоцкого района.
 Залесье — деревня в Ветринском сельсовете Полоцкого района.
 Залесье — деревня в Горянском сельсовете Полоцкого района.
 Залесье — деревня в Полотовского сельсовета Полоцкого района.
 Залесье — хутор в Поставском районе.
 Залесье — упразднённая деревня в Россонском районе.
 Залесье — деревня в Чашникском районе.
 Залесье — деревня в Шарковщинском районе.
 Залесье — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область
 Залесье — деревня Брагинского района
 Залесье — деревня Гомельского района
 Залесье — посёлок Добрушского района
 Залесье — деревня Петриковского района
 Залесье — посёлок Речицкого района
 Залесье — деревня Чечерского района
 Залесье — до 1955 года название посёлка Бумажково Октябрьского района.

Гродненская область
 Залесье — деревня Ивьевского района
 Залесье — деревня Слонимского района
 Залесье — агрогородок Сморгонского района
 Залесье — железнодорожная станция в Сморгонском районе

Минская область
 Залесье — деревня Борисовского района
 Залесье — деревня Вилейского района
 Залесье — деревня Воложинского района
 Залесье — деревня Дзержинского района
 Залесье — посёлок Копыльского района
 Залесье — деревня Молодечненского района
 Залесье — деревня Мядельского района
 Залесье — деревня, Пуховичский сельсовет Пуховичского района
 Залесье — деревня, Узлянский сельсовет Пуховичского района
 Залесье — деревня Слуцкого района
 Залесье — деревня Солигорского района
 Залесье — деревня Червенского района

 Могилёвская область
 Залесье — посёлок в Бобруйском районе.
 Залесье — деревня в Глусском районе.
 Залесье — деревня в Климовичском районе.
 Залесье — деревня в Кричевском районе.
 Залесье — деревня в Могилёвском районе.
 Залесье — деревня в Копачевском сельсовете Мстиславского района.
 Залесье — деревня в Подсолтовском сельсовете Мстиславского района.
 Залесье — деревня в Осиповичском районе.
 Залесье — нежилая деревня в Чаусском районе.

Латвия 
 Залесье — село в Залесской волости Лудзенского края.

Россия 
Архангельская область
 Залесье — деревня в Вилегодском районе
 Залесье — деревня в Каргопольском районе
 Залесье — деревня в Онежском районе

Владимирская область
 Залесье — населённый пункт

Вологодская область
 Залесье — деревня в Сокольском районе.
 Залесье — деревня в Сямженском районе.
 Залесье — деревня в Тотемском районе, Вожбальское сельское поселение
 Залесье — деревня в Тотемском районе, Погореловское сельское поселение
 Залесье — деревня в Устюженском районе
 Залесье — деревня в Усть-Кубинском районе, Богородское сельское поселение
 Залесье — деревня в Усть-Кубинском районе, Высоковское сельское поселение

Ивановская область
 Залесье — деревня 7 км восточнее города Вичуги
 Залесье — деревня в Палехском районе
Калининградская область
 Залесье — посёлок в Полесском районе.

Карелия
 Залесье — деревня в Прионежском районе
 Залесье — быв. деревня в Пудожском районе

Курская область
 Залесье — деревня в Горшеченском районе
 Залесье — деревня в Пристенском районе

Ленинградская область
 Залесье — деревня в Волховском районе
 Залесье — посёлок в Выборгском районе
 Залесье — деревня в Кингисеппском районе
 Залесье — деревня в Сланцевском районе

Московская область
 Залесье — деревня в Клинском районе
 Залесье — деревня в Раменском районе

Мурманская область
 Залесье — посёлок в Апатитском городском округе
Нижегородская область
 Залесье — населённый пункт

Новгородская область
 Залесье — деревня в Солецком районе

Приморский край
 Залесье — село в Партизанском городском округе Приморского края

Псковская область
 Залесье — деревня в Бежаницком районе Псковской области
 Залесье — деревня в Гдовском районе Псковской области
 Залесье — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Вязьевская волость
 Залесье — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость
 Залесье — деревня в Дновском районе Псковской области
 Залесье — деревня в Печорском районе Псковской области
 Залесье — деревня в Себежском районе Псковской области, Красноармейская волость
 Залесье — деревня в Себежском районе Псковской области, Себежское

Самарская область
 Залесье — посёлок, Безенчукский район
 Залесье — село, Кошкинский район

Свердловская область
 Залесье — посёлок, Городской округ Верхняя Пышма

Смоленская область
 Залесье — деревня в Демидовском районе

Тверская область
 Залесье — деревня в Свапущенском сельском поселении Осташковского района.
 Залесье — деревня в Сорожском сельском поселении Осташковского района.
 Залесье — деревня в Фировском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Залесье — село, Симферопольский район
 Залесье — прежнее название села Дубровка в Бахчисарайском районе.

Словакия 
 Залесье — село в Прешовском крае.

Украина 
Винницкая область
 Залесье — село, Крыжопольский район

Волынская область
 Залесье — село, Камень-Каширский район
 Залесье — село, Шацкий район

Житомирская область
 Залесье — село, Народичский район

Киевская область
 Залесье — село, Броварский район
 Залесье — село, Иванковский район (бывший Чернобыльский район), ликвидировано в 1999 году

Львовская область
 Залесье — село, Золочевский район, Подкаменская поселковая община
 Залесье — село, Золочевский район, Золочевская городская община

Ровненская область
 Залесье — село, Здолбуновский район

Сумская область
 Залесье — село, Шосткинский район, присоединено к селу Вовна в 1993 году

Тернопольская область
 Залесье — село, Борщёвский район
 Залесье — село, Козовский район
 Залесье — село, Монастырисский район
 Залесье — село, Чортковский район

Хмельницкая область
 Залесье — село, Полонский район
 Залесье — село, Староконстантиновский район
 Залесье — село, Старосинявский район
 Залесье — село, Чемеровецкий район

Черниговская область
 Залесье — село, Городнянский район
 Залесье (быв. Червоная Зирка) — село, Бахмачский район

Прочее 
 «Залесье» — ткацкая фабрика в Переславле-Залесском.
 «Залесье» — стеклозавод в Вилейском районе.

См. также 
 Залесе
 Залесье Первое
 Залесье Второе